Geis steht für:
 Geis (Mythologie), tabu-ähnliches Verbot aus der Irischen Mythologie
 Geis Gruppe, deutsches Logistikunternehmen
 Geisbach (Kurzform Geis), Zufluss der Fulda in Nordhessen bei Bad Hersfeld

Geis ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Geis (* 1971), deutsche Politologin
 Christian Geis (1905–1952), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Georg Ludwig Geis (* vor 1620; † vor Mai 1672), zunächst Amtmann im Amt Ortenberg, dann Oberschultheiß in der Ganerbschaft Lindheim
 Gerhard Geis (1929–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Gilbert Geis (1925–2012), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Günther Geis (* 1948), deutscher katholischer Priester

 Isabel Mackensen-Geis (* 1986), deutsche Politikerin (SPD)
 Jacob Geis (1890–1972), deutscher Dramaturg, Regisseur und Drehbuchautor
 Jakob Geis (1840–1908), bayerischer Volkssänger
 Johannes Geis (* 1993), deutscher Fußballspieler

 Kerstin Geis (* 1964), deutsche Politikerin der SPD Hessen
 Manfred Geis (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Max-Emanuel Geis (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Norbert Geis (* 1939), deutscher Politiker (CSU), Bundestagsabgeordneter
 Oliver Geis (* 1991), deutscher Sportschütze
 Robert Raphael Geis (1906–1972), deutscher Judaist und Rabbiner

Siehe auch:
 Geiss (Begriffsklärung)
 Geiß
 Gais
 Schwarze Geis